

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Cieszów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wałbrzyskim, w gminie Stare Bogaczowice 
 Cieszów – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Nowogród Bobrzański